

Geografia

Germania 
 Hirschberg – comune nel circondario del Reno-Lahn (Renania-Palatinato)
 Hirschberg – città nel circondario della Saale-Orla (Turingia)
 Hirschberg – ex comune ora frazione di Beilngries, città nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Hirschberg – ex comune ora frazione di Herborn, città nel distretto di Gießen (Assia)
 Hirschberg – ex comune ora frazione di Warstein, città nel distretto di Arnsberg (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Hirschberg an der Bergstraße – comune nel distretto di Karlsruhe (Baden-Württemberg)

Polonia 
 Hirschberg im Riesengebirge – antico nome tedesco di Jelenia Góra, città (Bassa Slesia)

Repubblica Ceca 
 Hirschberg am See – antico nome tedesco di Doksy, città nel distretto di Česká Lípa (Liberec)

Svizzera 
 Hirschberg – ex comune ora ripartito tra i comuni di Oberegg (Canton Appenzello Interno), Reute e Walzenhausen (Canton Appenzello Esterno)

Persone 
 Julius Hirschberg (1843-1925) – oculista tedesco